Battaglia di Olmedo (1445), nota anche come prima battaglia di Olmedo
 Battaglia di Olmedo (1467), nota anche come seconda battaglia di Olmedo